La Beta Ethniki 1981-1982 è la 23ª edizione del campionato greco di calcio di secondo livello.

Girone Nord

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesse in Alpha Ethniki 1982-1983
      Retrocesse in Gamma Ethniki 1982-1983

Spareggio retrocessione

Girone Sud

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesse in Alpha Ethniki 1982-1983
      Retrocesse in Gamma Ethniki 1982-1983

Note

Collegamenti esterni

Campionato greco di calcio
Calcio nel 1981
Calcio nel 1982